Побит-Камык — топоним (село) в Болгарии:
 Побит-Камык (Кюстендилская область); 
 Побит-Камык (Пазарджикская область);
 Побит-Камык (Разградская область).